Timbo steht für:
 Timbo (Guinea), einen Ort in Guinea
 Sulaiman Baba Timbo (geb. 1938), einen ehemaligen sierra-leonischen Politiker und Diplomaten.